Mistrzostwa Ameryki Południowej w Piłce Ręcznej Kobiet 2001 – ósme mistrzostwa Ameryki Południowej w piłce ręcznej kobiet, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez PATHF mający na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w Ameryce Południowej. Odbył się w dniach 21–25 listopada 2001 roku w brazylijskim mieście São Miguel do Iguaçu.

Cztery uczestniczące zespoły rywalizowały w pierwszej fazie systemem kołowym o rozstawienie przed dwumeczową fazą pucharową. W turnieju zwyciężyły Brazylijki.

Faza grupowa

Faza pucharowa

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Ameryki Południowej w sporcie
2001 w piłce ręcznej
Rozgrywki w piłce ręcznej
2001 w Brazylii
Piłka ręczna w Brazylii
Sport w Paraná